Джон де Браоз (; около 1197 — до 18 июля 1232) — английский аристократ, 7-й лорд Брамбер, 1-й лорд Гауэр, сын Уильяма де Браоза и Мод де Клер.

Биография 
Джон был старшим сыном Уильяма де Браоза, попавшего в опалу при Джоне Безземельном и умершего в заключении — возможно, уморенного голодом по приказу короля (1210 год). О том, как прошло детство Джона, нет единого мнения в источниках. Согласно одним данным, он вместе с тремя братьями содержался в замке Корф до смерти короля Джона (1216 год), а потом был передан на попечение епископу Винчестера Пьеру де Рошу и в 1218 году получил, наконец, свободу. По другим данным, после смерти отца Джон и его брат Жиль находились на попечении кастеляна Виндзорского замка, а в 1214 году были переданы Уильяму Аркуру. Под валлийским именем Тадоди Джон де Браоз жил на полуострове Гауэр, принадлежавшем когда-то его деду.

Тем временем его дядя Реджинальд де Браоз присвоил большую часть родовых владений. Джон в 1217 году заявил о своих претензиях на наследство и нашёл союзника в лице князя Гвинеда Лливелина ап Иорверта, выдавшего за него свою дочь. В 1220 году Джон получил от Лливелина Гауэр, уступленный ранее его дядей, и восстановил замок Суонси; в 1226 году двоюродный брат Уильям передал ему Брамбер, а после смерти дяди в 1228 году Джон стал владельцем ещё трёх замков: Уайткасла, Скенфрита и Гросмонта. Впрочем, уже через два года король Генрих III передал эти замки Хьюберту де Бургу, а Гауэр сделал вассальным владением по отношению к валлийским сеньориям де Бургов.

Джон де Браоз погиб в 1232 году в результате падения с лошади. Он сумел установить контроль только над относительно небольшой частью родовых владений, так что его потомки играли более скромную роль в истории Англии, чем его предки.

Семья 
Джон де Браоз был женат с 1219 года на Мараред (Маргарет) верх Лливелин, дочери Лливелина Гвинедского и Джоанны, внучке короля Джона. В этом браке родились четверо сыновей:

 Уильям де Браоз (1220—1291), 1-й барон Браоз;
 Ричард де Браоз (умер в 1292 году), лорд Стинтон; предок Брюсов из Суффолка;
 Джон де Браоз (умер до 1295 года), лорд Корсем и Гласбери;
 Лливелин де Браоз (умер в 1291 году), лорд Синтон.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 

Браозы
Погибшие в результате падения с лошади